Tretner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tretner (* 1959), deutscher literarischer Übersetzer
 Christine Tretner (* 1974), deutsche Triathletin und Abenteuersportlerin, siehe Tine Grengs

Siehe auch:
 Trettner